Ruki ist ein japanischer Vorname

Ruki bezeichnet:
 Ruki (Fluss), ein Fluss in der Demokratische Republik Kongo
 Ruki (Iran), ein Ort im Iran
 Ruki wwerch, eine russische Dancegruppe
 Ruki-Regel, ein Lautgesetz in der Indogermanistik
 Rukia ruki, der Truk-Brillenvogel

Ruki ist der Name folgender Personen:
 Ruki, australischer Polospieler Jack Baillieu
 Ruki, Gitarrist der Band Aldious
 Ruki, Sänger der Band The GazettE